Сироко може да се отнася за:
 Сироко, вид вятър в Средиземноморието
 Сироко, гръцко име на село Широка поляна в Гърция
 Сироко (филм), филм от 1951 година
 Фолксваген Сироко, модел леки автомобили